«Боро́к» — геофизическая обсерватория в одноимённом посёлке Некоузского района Ярославской области, филиал Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта Отделения наук о Земле Российской академии наук. Занимается наблюдением ряда геофизических полей, проводит экспериментальные и теоретические научные исследования.

Строительство геомагнитной станции предшественника Института физики Земли началось в 1956 году согласно распоряжению № 101—2439 от 9 декабря 1955 года Президиума Академии наук СССР. Она стала центральной станцией среднеширотного региона. В 1963 году станция реорганизована в геофизическую обсерваторию. В 1971 году введена лабораторная структура.

Обсерваторию возглавляли Р. В. Щепетнов, А. С. Большаков, В. П. Щербаков, В. И. Лыков, А. К. Гапеев; ныне директор — С. В. Анисимов.

Основные направления исследований: мониторинг состояния геоэлектромагнитных полей, геоинформатика, глобальная электрическая цепь и электричество атмосферы, динамика солнечного ветра и магнитосферы Земли, палеомагнетизм и эволюция магнитного поля Земли, физико-химические и магнитные свойства вещества горных пород, напряжённо-деформационное состояние земной коры сейсмоактивных регионов.

Структура:
 Лаборатория геоэлектромагнитного мониторинга
 Лаборатория морфологии и теории геомагнитных пульсаций
 Лаборатория древнего геомагнитного поля
 Лаборатория физико-химических и магнитных методов анализа вещества горных пород
 Лаборатория экспериментальных исследований геодинамических процессов
а также:
 Информационно-технический центр
 Научная библиотека

В штате обсерватории состоит более 50 человек, в том числе 25 научных сотрудников, из них 3 доктора (С. В. Анисимов, В. И. Лыков, В. П. Щербаков) и 16 кандидатов наук.

Литература 
 Анисимов С. В., Дмитриев Э. М., Анисимова Е. Б., Бакастов С. С. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ «БОРОК» // Вестник ОГГГГН РАН. — № 3 (13)'2000.
 Глико А. О., Анисимов С. В. ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ «БОРОК» ИНСТИТУТА ФИЗИКИ ЗЕМЛИ РАН 50 ЛЕТ // История наук о Земле. — 2008. — Т. 1. — С. 7-16. ISSN 1997—1125

Ссылки 
 Официальный сайт  

Здания и сооружения, построенные в 1956 году в России
Наука в Ярославской области
Борок
Геофизические обсерватории
Академия наук СССР
Российская академия наук
1956 год в науке
1956 год в Ярославской области